En Pologne, Strzałków peut désigner :

 Strzałków, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strzałków, un village dans la voïvodie de Łódź
 Strzałków, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Strzałków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix